Poliza ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Poliza (* 1960), deutscher Unternehmer und Schauspieler
 Michael Poliza (* 1958), deutscher Schauspieler, Unternehmer, Autor und Fotograf